Barra de São Miguel (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Barra de São Miguel (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba